Мерзлікін Андрій:
 Мерзлікін Андрій Ігорович (нар. 1984) — український актор та телеведучий документального реаліті-шоу «Теорія зради».
 Мерзлікін Андрій Ілліч (. 1973) — російський актор театру і кіно («Бумер», «Бумер 2»). 
 Мерзлікін Дмитро Юрійович — український військовик-артилерист, капітан, командир батареї, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Мерзлікін Микола Іванович (1936—2006) — радянський, український актор.
 Мерзлікін Микола Миколайович (1945—2007) — радянський і російський кіноактор. Член Спілки кінематографістів Росії. Заслужений діяч мистецтв Української РСР (1973). Заслужений артист РРФСР (1983).
Російські прізвища